Young Black Brotha — дебютный альбом американского рэпера Mac Dre (не путать с его более ранним релизом, мини-альбомом Young Black Brotha). Альбом содержит несколько новых песен, а также большинство треков с предыдущего мини-альбома рэпера What’s Really Going On? и три трека из релиза Back N' Da Hood, включая полную версию песни «My Chevy» с гостевым участием Mac Mall. Первые 1,5 минуты песни появились в оригинальном мини-альбоме. Часть вокала Mac Dre в некоторых треках была записана через тюремный телефон во время его заключения за якобы попытку ограбления банка в 1992 году. Young Black Brotha достиг 93-1 позиции в чарте R&B/Hip-Hop Albums и таким образом стал самой коммерчески успешной работой Mac Dre.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Young Black Brotha на сайте Discogs (список изданий)
 Подробный обзор альбома на сайте rapreviews.com
 Изображения передней и задней обложек альбомов Mac Dre — Young Black Brotha

Альбомы Mac Dre